Ефремов, Василий:
 Ефремов, Василий Васильевич — генерал-майор, Член Военного совета Архангельского военного округа .
 Ефремов, Василий Васильевич (1914—2002) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Ефремов, Василий Владимирович (1900—1962) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Ефремов, Василий Петрович (1906—1965) — председатель горисполкома Севастополя
 Ефремов, Василий Сергеевич (1915—1990) — лётчик, дважды Герой Советского Союза.